Илю́шин — русская фамилия; имеет женскую форму Илюшина.

Известные носители 
 Илюшин, Александр Анатольевич (1940—2016) — советский и российский литературовед, профессор МГУ, переводчик, поэт.
 
 Илюшин, Андрей Данилович (1917—1977) — полный кавалер ордена Славы.
 Илюшин, Валериан Фёдорович (1888—1979) — советский художник и педагог.
 Илюшин, Виктор Васильевич (род. 1947) — советский и российский государственный и политический деятель.
 Илюшин, Иван Яковлевич (1915—2003) — Герой Советского Союза.
 

 Илюшина, Вера Романовна (род. 1996) — заслуженный мастер спорта России (подводное плавание).

Составные фамилии 
 Илюшин-Эдельман, Илья Израилевич (1897—1974) — заместитель начальника 5-го Управления МГБ СССР, генерал-майор.

См. также 
 Ильюшин
 Ил